Авро́рин — русская семинаристская фамилия, образованная от имени богини Авроры.

Известные носители 
 Аврорин, Валентин Александрович (1907—1977) — советский лингвист.
 Аврорин, Василий Михайлович (1805—1855) — русский художник, священнослужитель.
 Аврорин, Евгений Николаевич (1932—2018) — советский и российский физик-теоретик, академик РАН (1992), Герой Социалистического Труда (1966).
 Аврорин, Николай Александрович (1906—1991) — советский геоботаник.